Espinasse (Cantal)
Espinasse (Puy-de-Dôme)
Espinasse-Vozelle

Desambiguações de topônimos